Густав Густавович фон Голи (1861 — ок. 1928) — петербургский архитектор конца XIX — начала XX веков.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года.

Поступил в Академию художеств в 1882 году, в 1887 году получил две, а в 1889 — одну серебряные медали; 1 ноября 1893 года был удостоен звания классного художника 1-й степени.

Работал в Обществе религиозно-нравственного просвещения, Министерстве иностранных дел, Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Был женат на дочери архитектора И. С. Китнера, Евгении.

Автор нескольких зданий в Царском селе.

Проекты 
 1891 — доходный дом, наб. реки Фонтанки, 172;
 1893, 1899 — доходный дом, 13-я Красноармейская ул., 20;
 1896 — дом Общества религиозно-нравственного просвещения, набережная Обводного канала, 114;
 1897—1899, 1903 — здания Демидовского Дома призрения трудящихся, наб. реки Мойки, 108 (надстроены);
 1898—1900 — комплекс зданий Общества торговцев рыбного рынка, Московский просп., 10-12 (надстроены);
 1899 — доходный дом, Средний просп., 65/16-я линия, 41;
 1899—1900 — церковь св. Сергия Радонежского, ул. Ивана Черных, 20, совместно с Г. Д. Гриммом (не сохранилась);
 1899—1900 — доходный дом, ул. Канонёрская, 5;
 1899—1900 — здание Общества религиозно-нравственного просвещения, ул. Стремянная, 20, совместно с Г. Д. Гриммом;
 1900 — доходный дом П. Я. Прохорова, 3-я линия, 26, совместно с Г. Д. Гриммом;
 1900 — доходный дом, Кронверкский просп., 33;
 1900—1904 — дом Скорбященской церкви, просп. Обуховской Обороны, 33;
 1901 — доходный дом, ул. Верейская, 23;
 1901—1903 — участвовал в строительстве церкви св. Иоанна Предтечи, Лесной просп., 16;
 1902—1903 — доходный дом А. Ю. Кейбеля, ул. Большая Зеленина, 33;
 1902—1903 — доходный дом Г. Г. фон Голи, Кронверкский пр., 61/ул. Лизы Чайкиной, 28;
 1902—1903 — доходный дом, ул. Провиантская, 10/ул. Яблочкова, 2;
 1902—1905 — причтовый дом и школа при церкви св. Сергия Радонежского;
 1903 — доходный дом, 13-я линия, 36;
 1903 — доходный дом, ул. Большая Зеленина, 31;
 1903—1904 — доходный дом, ул. Большая Пушкарская, 42/ул. Ленина, 16;
 1904—1908 — церковь Воскресения Христова, наб. Обводного канала, 116, совместно с Г. Д. Гриммом и А. Л. Гуном;
 1904—1909 — доходный дом, Большой просп. Петроградской стороны, 52-54/Гатчинская ул., 2-4;
 1905 — доходный дом, 4-я линия, 43;
 1905 — доходный дом, ул. Репина, 1 (левая часть);
 1908 — доходный дом, Большой просп. Петроградской стороны, 33 (перестройка);
 1908 — доходный дом, ул. Гатчинская, 14;
 1908 — доходный дом, ул. Ропшинская, 23;
 1908 — доходный дом, ул. Можайская, 15;
 1909 — доходный дом, ул. Садовая, 97/ул. Канонёрская, 18;
1909 — дом М. А. Стеткевич - Государственный музей "Царскосельская коллекция", Пушкин, ул. Магазейная 40/27 
 1909 —1910 — доходный дом, ул. Большая Разночинная, 19;
 1910 — доходный дом, 10-я линия, 13 (перестройка);
 1910—1912 — доходный дом Парфёновых, Невский проспект, 156/ул. Конная, 7;
 1911 — доходный дом, Измайловский проспект, 22 (перестройка);
 1913—1914 — доходный дом Д. П. Парфёнова, Большой просп. Петроградской стороны, 64-66/ул. Ленина, 11/ул. Полозова, 2;
 1914—1915 — жилые дома Экспедиции заготовления государственных бумаг, ул. Курляндская, 1, ул. Дровяная, 3, Ревельский пер., 5.

Примечания

Литература 
 
 

Архитекторы модерна
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Российской империи
Архитекторы XIX века
Архитекторы XX века